Natallia Sudlianková-Ševková (: Наталья Судленкова-Шевко; *9. června 1964, Bělorusko) je česká novinářka běloruského původu. V prosinci roku 1999 jí byl udělen azyl v České republice z politických důvodů. Píše rusky a v češtině. Působila na rádiu Svobodná Evropa, přispívá do časopisu Týden a do Lidových novin. 
Je také pražskou dopisovatelkou ruského deníku „Izvestija”, šéfredaktorkou české verze časopisu „Rusko v globální politice” ( Russia in Global Affairs,  Россия в глобальной политике) a ruskojazyčných novin Pražský Telegraf. Angažovala se i v politice.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Seznam děl v databázi Národní knihovny ČR, jejichž autorem nebo tématem je Natallia Sudlianková
 Stanislav Novotný, Nattalia Sudliankova. Ukrajina - Debatní klub (video a text)
 

Čeští novináři
Narození 9. června
Narození v roce 1964
Žijící lidé
Ženy